

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20, w tym 5 podstawowych
 Krzyżówki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno
 Krzyżówki – część wsi Grodno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 Krzyżówki – część wsi Bogucin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Fabianki
 Krzyżówki – część wsi Krzewie Drugie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Krzyżówki – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Krzyżówki – część wsi Bałdrzychów w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Krzyżówki – część wsi Malenie w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Krzyżówki – część wsi Jurków w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Czchów
 Krzyżówki – część wsi Jankowice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Babice
 Krzyżówki – część wsi Czulice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 Krzyżówki – część wsi Stojowice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce
 Krzyżówki – część wsi Maleniska w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pawłosiów
 Krzyżówki – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ
 Krzyżówki – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Jeleśnia
 Krzyżówki – część wsi Grodzonowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Krzyżówki – część wsi Starzykowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Krzyżówki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek
 Krzyżówki – część wsi Dąbrowa w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło
 Krzyżówki – część wsi Młynik w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka
 Krzyżówki – część wsi Cieśle w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewski, w gminie Gołuchów

Inne 
 Krzyżówki – dawna część miejscowości Orłowo w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Wielgie, zniesiona 1 stycznia 2011 r.

Zobacz też 
 Krzyżowa, Krzyżówka

Przypisy